Les Élections régionales de 2009 en Sardaigne se sont tenues les 15 et , afin d'élire le président et les conseillers de la  législature du conseil régional de la région de Sardaigne pour un mandat de cinq ans.

Mode de scrutin 
Le conseil régional de Sardaigne est constitué de 80 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 70 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 8 sièges, tandis que le candidat ayant terminé deuxième devient membre de droit du conseil.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Notes et références 

Sardaigne 2009
Politique en Sardaigne
Sardaigne
Politique en février 2009